NGC 4256 (другие обозначения — UGC 7351, MCG 11-15-45, ZWG 315.32, IRAS12163+6610, PGC 39568) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4256
Дракон (созвездие)
Спиральные галактики
Галактики, открытые в 1790 году